Erbani peut désigner:
 Dominique Erbani (1956-), joueur français de rugby à XV
 Antoine Erbani (1990-), fils de Dominique Erbani, joueur français de rugby à XV